Bourne  – paese del Lincolnshire (Regno Unito)
 Bourne  – comune della Contea di Barnstable, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Bourne  – serie cinematografica